Энквист (Enquist или Enqvist) — шведская фамилия. Известные носители:
 Энквист, Анна (настоящее имя Криста Видлунд-Брур; род. 1945) — нидерландский поэт и прозаик.
 Энквист, Людмила Николаевна (род. 1964) — советская и российская, впоследствии шведская спортсменка (лёгкая атлетика, бобслей).
 Энквист, Оскар Адольфович (1849—1912) — русский вице-адмирал, участник Цусимского сражения.
 Энквист, Пер Улов (1934—2020) — шведский писатель, романист, драматург, киносценарист.
 Энквист, Пол (род. 1955) — американский гребец.
 Энквист, Томас (род. 1974) — бывший шведский профессиональный теннисист.